Barmherzige Schwestern steht für (römisch-katholische Ordensgemeinschaften):

 Barmherzige Schwestern nach der Regel des hl. Augustinus
 Barmherzige Schwestern von der hl. Elisabeth, Essen
 Barmherzige Schwestern vom hl. Franziskus 
 Barmherzige Schwestern vom dritten Orden des heiligen Franziskus
 Barmherzige Schwestern von der allerseligsten Jungfrau und schmerzhaften Mutter Maria (Clemensschwestern), Bistum Münster
 Barmherzige Schwestern vom hl. Karl Borromäus (SMCB, Borromäerinnen), Niederlassungen in Frankreich, Deutschland und Österreich
 Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz (SCSC, Kreuzschwestern, Ingenbohler Schwestern), franziskanischer Spiritualität in der Schweiz
 Religious Order of the Sisters of Mercy (RSM)

Vinzentinerinnen, Vinzentinen oder Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul im Speziellen (Teile der vinzentinischen Familie):

 Genossenschaft der Töchter der christlichen Liebe vom hl. Vinzenz von Paul (FdC), weltweite Gemeinschaft mit Sitz in Paris
 Föderation der Barmherzigen Schwestern von Mutter Seton, Nordamerika
 Föderation Vinzentinischer Gemeinschaften, Zusammenschluss mehrerer eigenständiger Kongregationen mit Ursprung in Straßburg und Fokus im deutschsprachigen Raum, der unter anderem angehören:
 Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul Mutterhaus München, Erzbistum München-Freising
 Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul Mutterhaus Augsburg, Bistum Augsburg
 Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal, Diözese Rottenburg-Stuttgart
 Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul, Mutterhaus Fulda, Bistum Fulda
 Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim
 Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vincenz von Paul zu Paderborn

 Barmherzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Wien-Gumpendorf, Österreich (Wien, Linz, Ried)
 Barmherzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul – Innsbruck, Österreich (u. a. Innsbruck sowie Provinz Meran)
 Barmherzige Schwestern Zams (Österreich, Südtirol, Peru)

Sonstiges:
 Barmherzige Schwestern (Film), deutscher Film von Annelie Runge aus dem Jahr 1993

Siehe auch
 Kirche der Barmherzigen Schwestern
 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern – zahlreiche Krankenanstalten